Тачки:

 Тачки — серия полнометражных компьютерных анимационных мультфильмов, производства Pixar Animation Studios и выпускаемый Walt Disney Pictures.
 Тачки — полнометражный компьютерный анимационный мультфильм 2006 года.
 Тачки 2 — полнометражный компьютерный анимационный мультфильм 2011 года.
 Тачки 3 — полнометражный компьютерный анимационный мультфильм 2017 года.

См. также 
 Тачка (значения)
 Машина (значения)
 Автомобиль (значения)